Любо́вна істо́рія () — жанр кінематографу та літератури, популярний серед жінок всього світу. В таких фільмах зазвичай описується гарне та глибоке кохання, котре часто не розуміють оточення і котрій створюють перешкоди важкі обставини.

Іноді, вираз «любовна історія» використовують у побуті, висловлюючи іронічну ситуацію чи приклад, що стався між закоханими людьми.

Кіноромани
Жанри фільмів